2 miejscowości w Polsce: 
 Świeszyno – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko 
 Świeszyno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Świeszyno